Chassagne ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Chassagne im Département Puy-de-Dôme
 La Chassagne im Département Jura
 Chassagne-Montrachet im Département Côte-d'Or
 Chassagne-Saint-Denis im Département Doubs

Chassagne ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Chassagne (1881–1947), französischer Autorennfahrer
 Régine Chassagne, kanadische Musikerin der Musikgruppe Arcade Fire
 Robin Chassagne (1962–2021), französischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker

Chassagne steht für:
 Kloster Chassagne im Département Ain
 Chassagne (Waadt), Areal am Südhang des Juras in der Westschweiz

Siehe auch:
 Chassagnes im Département Haute-Loire
 Chassaigne